Кубок Дэвиса 2009 — 98-й по счёту розыгрыш самого престижного кубка среди мужских сборных команд по теннису. Шестнадцать сборных принимают участие в Мировой группе и более ста в различных региональных группах.

Сборная Испании подтвердила свой прошлогодний титул.

Мировая группа

Турнирная сетка 
{{Турнир16-Дэвис
| RD1-date=6-8 марта
| RD2-date=10-12 июля
| RD3-date=18-20 сентября
| RD4-date=4-6 декабря

| teamwidth=12

| RD1T1-loc=Буэнос-Айрес, Аргентина, грунт
| RD1-seed1=1 | RD1-team1= | RD1-score1=5
| RD1-seed2= | RD1-team2= | RD1-score2=0

| RD1T2-loc=Острава, Чехия, ковёр(i)
| RD1-seed3=8 | RD1-team3= | RD1-score3=2
| RD1-seed4= | RD1-team4= | RD1-score4=3

| RD1T3-loc=Бирмингем, США, хард
| RD1-seed5=4 | RD1-team5= | RD1-score5=4
| RD1-seed6= | RD1-team6= | RD1-score6=1

| RD1T4-loc=Пореч, Хорватия, хард
| RD1-seed7=5 | RD1-team7= | RD1-score7=5
| RD1-seed8= | RD1-team8= | RD1-score8=0

| RD1T5-loc=Мальмё, Швеция, ковёр(i)
| RD1-seed9= | RD1-team9= | RD1-score9=3
| RD1-seed10=6 | RD1-team10= | RD1-score10=2

| RD1T6-loc=Сибиу, Румыния, ковёр(i)
| RD1-seed11= | RD1-team11= | RD1-score11=1
| RD1-seed12=3 | RD1-team12= | RD1-score12=4

| RD1T7-loc=Гармиш-Партенкирхен, Германия, хард(i)
| RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13=2
| RD1-seed14=7 | RD1-team14= | RD1-score14=3

| RD1T8-loc=Бенидорм, Испания, грунт
| RD1-seed15= | RD1-team15= | RD1-score15=1
| RD1-seed16=2 | RD1-team16= | RD1-score16=4

| RD2T1-loc=Острава, Чехия, хард
| RD2-seed1=1 | RD2-team1= | RD2-score1=2
| RD2-seed2= | RD2-team2= | RD2-score2=3

| RD2T2-loc=Пореч, Хорватия, грунт
| RD2-seed3=4 | RD2-team3= | RD2-score3=2
| RD2-seed4=5 | RD2-team4= | RD2-score4=3

| RD2T3-loc=Тель-Авив, Израиль, хард
| RD2-seed5= | RD2-team5= | RD2-score5=4
| RD2-seed6=3 | RD2-team6= | RD2-score6=1

| RD2T4-loc=Марбелья, Испания, грунт
| RD2-seed7=7 | RD2-team7= | RD2-score7=2
| RD2-seed8=2 | RD2-team8= | RD2-score8=3

| RD3T1-loc=Пореч, Хорватия, грунт
| RD3-seed1= | RD3-team1= | RD3-score1=4
| RD3-seed2=5 | RD3-team2= | RD3-score2=1

| RD3T2-loc=Торре-Пачеко, Испания, грунт
| RD3-seed3= | RD3-team3= | RD3-score3=1
| RD3-seed4=2 | RD3-team4= | RD3-score4=4

| RD4T1-loc=Барселона, Испания, грунт
| RD4-seed1= | RD4-team1= | RD4-score1=0
| RD4-seed2=2 | RD4-team2= | RD4-score2=5
}}

 Плей-офф Мировой Группы 

 дата проведения матчей 18-20 сентября

8 команд проигравших в первом раунде мировой группы и 8 победителей первых групп своих региональных зон путём жеребьёвки (используя рейтинг команд в Кубке Дэвиса) разбиваются на 8 пар (8 сеянных сборных против 8 несеянных), выявляя 8 команд примущих участие в мировой группе и 8 команд примущих участие в турнирах региональных зон розыгрыша Кубка Дэвиса следующего года.

 Зона Америка 

 Группа I 
Участвующие команды
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
 
 
 
  — вылетает в Группу 2

 Группа II 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 1
 
 
 
 
 
  — вылетают в Группу 3
  — вылетает в Группу 3

 Группа III 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 2
  — поднимается в Группу 2
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 4
  — вылетает в Группу 4

 Группа IV 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 3
  — поднимаются в Группу 3
 
 
 

 Зона Азия/Океания 

 Группа I 
Участвующие команды
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
 
 
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 2

 Группа II 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 1
 
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 3
  — вылетает в Группу 3

 Группа III 
Участвующие команды
  Тихоокеанское сообщество — пробилась в Группу 2
  — пробилась в Группу 2
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 4
  — вылетает в Группу 4

 Группа IV 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 3
  — пробилась в Группу 3
 
 
 
 
 
 
 

 Зона Европа/Африка 

 Группа I 
Участвующие команды
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
 
 
 
  — вылетает в Группу 2
  — вылетает в Группу 2

 Группа II 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 1
  — пробилась в Группу 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 3
  — вылетает в Группу 3
  — вылетает в Группу 3
  — вылетает в Группу 3

 Группа III 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 2
  — пробилась в Группу 2
  — пробилась в Группу 2
  — пробилась в Группу 2
 
 
 
 
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 4
  — вылетает в Группу 4
  — вылетает в Группу 4
  — вылетает в Группу 4

 Группа IV 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 3
  — пробилась в Группу 3
  — пробилась в Группу 3
 ''' — пробилась в Группу 3

См. также 
 Кубок Федерации 2009

Ссылки 
 Официальный сайт 

2009